C5H10O2 – formula molecolare dell'acetato di propile
C5H10O2 – formula molecolare dell'acido pivalico
C5H10O2 – formula molecolare dell'acido valerico

Formule molecolari